Узвеће је насеље у Србији у општини Богатић у Мачванском округу. Према попису из 2011. било је 969 становника.

Овде се налази Црква Вазнесења Господњег у Узвећу.

Галерија

Порекло становништва 
Најстарије породице су Фирауновићи досељени са Косова, заједно са Војиновићима крајем XVII века. Један од предака застане у Тршу (потес у селу), због болести, а после се ту стално насели. Једном хајдуци нападну његову кућу, и побију све укућане, сем детета Станимира, који је боловао од богиња. Станимира нађу Роми, и одхране га. Због тога Станимира, прозову Фираун, а његово потомство Фирауновићима. Од Фирауновића су Исаковићи, Николићи, Јовановићи, Срдановићи, Симићи и Танасићи сви славе св. Јована.

Војиновићи и од њих Ђурићи славе св. Николу, дошли са Фирауновићима из Вучитрна на Косову.

После њих досељавају се из Црне Горе: Радовановићи и од њих Поповићи и Рајићи сви славе св. Николу.

Остали досељеници почели су да се досељавају почетком XIX века из околине, од Кордуна, из Семберије, из Босанске Крајине, и још један род који је досељен из околине, а по даљој старини је из Црне Горе. Има и два рода која не знају за старину својих предака.

Демографија 
У насељу Узвеће живи 890 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 41,5 година (40,5 код мушкараца и 42,6 код жена). У насељу има 379 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,91.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Богатићу
Насељена места у Мачванском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији